The Host steht für

 The Host (Film), ein 2006 erschienener südkoreanischer Film von Bong Joon-ho
 Seelen (Stephenie Meyer), ein Science-Fiction Roman von Stephenie Meyer
 Seelen (Film), Originaltitel: The Host, die Verfilmung des obigen Romans aus dem Jahr 2013